Het Embassy World Snooker Championship 2002 vond plaats tussen 20 april en 6 mei 2002 in het Crucible Theatre in Sheffield. Peter Ebdon versloeg in de finale zevenvoudig winnaar Stephen Hendry met 18-17 en pakte zijn eerste wereldtitel.

Belangrijke momenten 
 Steve Davis slaagde er voor de tweede keer op rij niet in om zich te plaatsen voor het toernooi. Hij verloor in de kwalificatie van Robin Hull met 10-8
 Stuart Bingham maakte in de eerste ronde bijna een 147 break. Hij miste de roze bal
 Matthew Stevens maakte de hoogste break van het toernooi: 145. Het was pas de tweede keer in de geschiedenis dat er een 145 gemaakt werd in de Crucible.
 Stephen Hendry vestigde een record door voor de negende keer de finale te halen.
 John Williams was voor de tiende en laatste keer scheidsrechter tijdens een WK finale.

Resultaten

Centurybreaks 
Er zijn tijdens dit toernooi 68 centurybreaks gemaakt, een record dat stand hield tot 2009. De hoogste break was 145 van Matthew Stevens.

2002
Sport in 2002